Иван Кузьмичев: Кузьмичёв, Иван Александрович (род. 2000) — российский футболист.
 Кузьмичёв, Иван Фёдорович (1910—1984) — Герой Советского Союза.